Northbridge peut faire référence à:

 Northbridge, une des interfaces d'un microprocesseur sur une carte mère ;

 Toponymes
 
 Northbridge (Massachusetts)

Voir aussi